Нојкирхен може бити:

 Нојкирхен бај Зулцбах-Розенберг, општина у округу Амберг-Зулцбах, у њемачкој покрајини Баварска.
 Нојкирхен (Северна Фризија), општина у округу Нордфризланд, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Нојкирхен (Источни Холштајн), општина у округу Остхолштајн, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Нојкирхен (Плајсе), општина у округу Цвикау, у њемачкој покрајини Саксонија.
 Нојкирхен (Ерцгебирге), општина у округу Ерцгебирге, у њемачкој покрајини Саксонија.
 Нојкирхен ворм Валд, општина у округу Пасау, у њемачкој покрајини Баварска.
 Нојкирхен бајм Хајлиген Блут, општина у округу Кам, у њемачкој покрајини Баварска.
 Нојкирхен (Книл), град у округу Швалм-Едер, у њемачкој покрајини Хесен.
 Нојкирхен (Доња Баварска), општина у округу Штраубинг-Боген, у њемачкој покрајини Баварска.

Партнерски градови